

Persone
 Bautista Merlini (1995) – calciatore argentino
 Camillo Merlini Paolucci (1692-1763) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Corrado Tamburino Merlini (1781-1850) – sacerdote, storico e archeologo italiano
 Domenico Merlini (1730-1797) – architetto italiano
 Elsa Merlini, nome d'arte di Elsa Tscheliesnig (1903-1983) – cantante e attrice italiana
 Giovanni Merlini (1795-1873) – presbitero e missionario italiano
 Giovanni Merlini, nome anagrafico di Giovanni di Mastro Pedrino – pittore e storico italiano
 Igor Merlini (1972) – polistrumentista e compositore italiano. 
 Ludovico Merlini (1690-1762) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Marisa Merlini (1923-2008) – attrice italiana
 Mazzino Merlini  (1900-1976) – calciatore italiano

Altro
 Palazzo Merlini  – edificio di Forlì
 Prophetia Merlini  – raccolta di profezie
 Rifugio Cazzaniga-Merlini  – rifugio a Barzio, in provincia di Lecco
 Vita Merlini  – poema epico scritto da Goffredo di Monmouth